Pierwszy rząd Herberta Henry’ego Asquitha – urzędujący w latach 1908–1915
 Drugi rząd Herberta Henry’ego Asquitha – urzędujący w latach 1915–1916